Spitse kegelgalwesp
 Stompe kegelgalwesp